Miejscowości w USA:
 Coldwater – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Comanche
 Coldwater – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Coldwater – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Tate
 Coldwater – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 Coldwater (ang. Coldwater Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross
 Coldwater (ang. Coldwater Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Coldwater (ang. Coldwater Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Comanche
 Coldwater (ang. Coldwater Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Coldwater (ang. Coldwater Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Coldwater (ang. Coldwater Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass

Rzeki w USA:
 Coldwater – rzeka w stanie Missisipi, dopływ Tallahatchie.